Arcieparchia di Leopoli degli Ucraini – sede della Chiesa greco-cattolica ucraina
Arcieparchia di Leopoli degli Armeni – sede della Chiesa armeno-cattolica